Республиканская Футбольная Группа «А» 1971/1972 () — 48-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1971/1972
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1971 году
Спорт в Болгарии в 1972 году